Carl Johan Backman kan syfta på:

* Carl Johan Backman (1822–1898), svensk gymnasielärare och läroboksförfattare
 Carl Johan Backman (1825–1874), svensk journalist och tidningsredaktör